Agis kan syfta på flera spartanska kungar:
Agis I
Agis II
Agis III
Agis IV